Târnăvița két romániai település román neve:
 Tirnavica Hunyad megyében
 Tirnovica Arad megyében